Potra puede referirse a:
 Hembra juvenil del caballo;
 En Honduras, partido de fútbol informal y amistoso;
 Coloquialmente, hernia en una parte blanda;
 Coloquialmente, buena suerte.

Referencias